Кёлюелях — топоним в России якутского происхождения.
 Кёлюелях — река, Республика Саха (Якутия).
 Кёлюелях — река, Республика Саха (Якутия).
 Кёлюелях — река, Республика Саха (Якутия).
 Кёлюелях — река, Республика Саха (Якутия).
 Кёлюелях — река, Республика Саха (Якутия).
 Кёлюелях — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 71°30’с. ш. 147°05’в. д..
 Кёлюелях — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°07’с. ш. 124°16’в. д..
 Кёлюелях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 69°39’с. ш. 113°34’в. д..
 Кёлюелях — падь, Республика Саха (Якутия), координаты 63°07’с. ш. 118°37’в. д..
 Кёлюелях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 63°04’с. ш. 118°28’в. д..

Примечания